Califanthura är ett släkte av kräftdjur. Califanthura ingår i familjen Paranthuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Califanthura